Мекан Сапаров (; ) — туркменский футболист, защитник клуба «Алтын Асыр» и сборной Туркмении.

Клубная карьера 
Начал свою профессиональную карьеру в 2011 году в составе команды «Балкан». В 2013 году вместе с клубом выиграл Кубок президента АФК. В 2015 году находился в двухмесячной аренде в «Ахале», выступал за клуб в Кубке АФК.

Карьера в сборной 

Выступает за молодёжные сборные Туркменистана, участник Кубков содружества 2012, 2013 и 2015 годов. Участвовал в Кубке Президента Туркменистана 2012, был признал лучшим защитником.

Дебютировал за основную сборную Туркменистана 24 мая 2014 года, на матче Кубка вызова против Филиппин (0:2). 12 ноября 2015 года забил свой первый гол за сборную, поразив ворота Ирана.

Достижения 
 Чемпион Туркменистана: 2012
 Обладатель Кубка Туркменистана: 2012
 Финалист Суперкубка Туркменистана: 2013
 Обладатель Кубка Президента АФК: 2013

Примечания 

Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Небитчи»
Игроки ФК «Ахал»
Игроки ФК «Алтын Асыр»